

Cinema 
 Nance – film muto del 1920 diretto da Albert Ward

Geografia 
 Nance – comune francese situato nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Dimitri Nance (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Jack Nance (1943-1996) – attore statunitense

 James Nance (1900-1984) – imprenditore statunitense
 Jim Nance (1942-1990) – giocatore di football americano statunitense 
 Larry Nance (1993) – cestista statunitense
 Larry Nance (1959) – cestista statunitense
 Ray Nance (1912-1976) – trombettista, violinista e cantante jazz statunitense
 Robert Morton Nance (1873-1959) – linguista e scrittore britannico